HMS Scarborough è stato il nome di diverse navi della Marina militare del Regno Unito, dato in onore della città inglese di Scarborough.

HMS Scarborough 
HMS Scarborough 
HMS Scarborough 
HMS Scarborough 
HMS Scarborough 
HMS Scarborough 
HMS Scarborough 
HMS Scarborough 
HMS Scarborough 
HMS Scarborough 
HMS Scarborough